Фаба — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Фаба — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Фаба — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна.